Hermann Mildenberger ist der Name von

* Hermann Mildenberger (Mediziner) (1932–2018), deutscher Kinderchirurg
 Hermann Mildenberger (Kunsthistoriker) (* 1955), deutscher Kunsthistoriker und Museumsleiter